Монтелавар — район в Португалии в округе Лиссабон
 группа Монтелавар — археологическая культура среднего бронзового века